Het ATP-toernooi van Londen 2021 (met de officiële naam Cinch Championships 2021) werd gespeeld van 14 tot 20 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen